Lubsza steht für

 Gmina Lubsza, Dorf und Landgemeinde in der Woiwodschaft Oppeln
 Lubsza (Woźniki), Dorf in der Wojewodschaft Schlesien
 Lubsza (Fluss), der polnische Name eines Nebenflusses der Lausitzer Neiße
 Lubsza (Woiwodschaft Opole)

Siehe auch:
 Lubrza